

Geografie 
 Manning (Canada)
 Manning (Oostenrijk)
 Manning (Iowa)
 Manning (North Dakota)
 Manning (South Carolina)
 Manning (Frankrijk), Nederlandstalige naam voor de plaats Manin in het departement Pas-de-Calais

Personen 
Bernard Manning (1930-2007), komiek
Guy Manning (1957), musicus
Patrick Manning (1946-2016), politicus
Chelsea Manning, geboren als Bradley Edward Manning, (1987), Amerikaans militair, veroordeeld wegens het lekken van geheime overheidsinformatie aan de onthullingssite WikiLeaks

Overig 
Manning-formule, formule voor het berekenen van de stroomsnelheid in een waterloop